Біж — річка в Україні
Біж — село, Сумська область, Недригайлівський район